El término Fiódorovskaya  puede referirse a:

Fiódorovskaya (Krasnoborsk, Arjánguelsk), localidad del raión de Krasnoborsk, en el óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Fiódorovskaya (Shenkursk, Arjánguelsk), localidad del raión de Shenkursk, en el óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Fiódorovskaya (Vérjniaya Toima, Arjánguelsk), localidad del raión de Vérjniaya Toima, en el óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Fiódorovskaya (Ivánovo), localidad del óblast de Ivánovo, en Rusia.
Fiódorovskaya (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Fiódorovskaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Fiódorovskaya (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Fiódorovskaya (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Fiódorovskaya (Beloziorsk, Vólogda), localidad del raión de Beloziorsk, en el óblast de Vólogda, en Rusia.
Fiódorovskaya (Járovsk, Vólogda), localidad del raión de Járovsk, en el óblast de Vólogda, en Rusia.
Fiódorovskaya (Tárnogski, Vólogda), localidad del raión de Tárnogski, en el óblast de Vólogda, en Rusia.
Fiódorovskaya (Totma, Vólogda), localidad del raión de Totma, en el óblast de Vólogda, en Rusia.
Fiódorovskaya (Uste-Kúbinskoye, Vólogda), localidad del raión de Uste-Kúbinskoye, en el óblast de Vólogda, en Rusia.
Fiódorovskaya (Vashkinski, Vólogda), localidad del raión Vashkinski, en el óblast de Vólogda, en Rusia.
Fiódorovskaya (Veliki Ústiug, Vólogda), localidad del raión de Veliki Ústiug, en el óblast de Vólogda, en Rusia.
Fiódorovskaya (Vytegra, Vólogda), localidad del raión de Vytegra, en el óblast de Vólogda, en Rusia.